Walentynowo peut désigner :

Toponymie 
 : 
 Walentynowo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Walentynowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.